Bukrejewo-Bobrik () ist ein Dorf (derewnja) in der Oblast Kursk in Russland. Es gehört zum Rajon Lgow und zur Landgemeinde (selskoje posselenije) Wyschnederewenski selsowjet.

Geographie 
Der Ort liegt gut 60 Kilometer Luftlinie südwestlich des Oblastverwaltungszentrums Kursk im südwestlichen Teil der Mittelrussischen Platte, 20 Kilometer südöstlich des Rajonverwaltungszentrums Lgow, 10,5 Kilometer vom Sitz des Dorfsowjet – Wyschnije Derewenki, 36 Kilometer von der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, am Fluss Bobrik (Nebenfluss des Reut im Becken des Seim).

Klima 
Das Klima im Ort ist wie im Rest des Rajons kalt und gemäßigt. Es gibt während des Jahres eine erhebliche Niederschlagsmenge. Dfb lautet die Klassifikation des Klimas nach Köppen und Geiger.

Bevölkerungsentwicklung 

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Verkehr 
Bukrejewo-Bobrik liegt 8,5 Kilometer von der Straße regionaler Bedeutung 38K-024 (Lgow – Sudscha), 1 Kilometer von der Straße interkommunaler Bedeutung 38N-443 (38K-024 – Wyschnije Derewenki – Durowo-Bobrik), an der Straße 38N-444 (38N-443 – Stremouchowo-Bobrik – Grenze zum Rajon Kurtschatow) und 5,5 Kilometer von der nächsten (geschlossenen) Eisenbahnhaltestelle Derewenki (Eisenbahnstrecke Lgow-Kijewskij – Podkossylew) entfernt.

Der Ort liegt 124 Kilometer vom internationalen Flughafen von Belgorod entfernt.

Einzelnachweise 

Bukrejewo-Bobrik